Kalama ist der Familienname folgender Personen:
Thelma Kalama (1931–1999), US-amerikanische Schwimmerin

Kalama steht heute für folgenden Ort:
Kalama (Washington), ist eine Stadt im Cowlitz County im US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Kalama (Gattung), eine Gattung der Netzwanzen (Tingidae)
Calama, eine Stadt im Norden des südamerikanischen Anden-Staates Chile